Мировая серия 1974 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1974 года. Победителем стала команда «Окленд Атлетикс», обыгравшая «Лос-Анджелес Доджерс» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 12 октября 1974 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #2 
 Дата: 13 октября 1974 года
 Стадион: Dodger Stadium

Игра #3 
 Дата: 15 октября 1974 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #4 
 Дата: 16 октября 1974 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

Игра #5 
 Дата: 17 октября 1974 года
 Стадион: Oakland-Alameda County Coliseum

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1974
 Финальная серия Национальной лиги 1974

Ссылки 
 Мировая серия 1974 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1974 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1974
Октябрь 1974 года
1974 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Окленде (Калифорния)
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе